Ataraxia steht für:
 Ataraxie, Bezeichnung für das Ideal der Seelenruhe nach Epikur
 Ataraxia (Band), eine italienische Band
 Ataraxia (Album), ein Album der Band Passport
 Ataraxie (Band), eine französische Band